Eugène Prévost kan syfta på bland andra:

* Eugène Prévost (1809–1872), fransk dirigent och komponist
 Eugène Prévost (1860–1946), kanadensisk präst och ordensgrundare
 Eugène Prévost (1863–1961), fransk cyklist